Valladares ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Valladares (* 1937), kubanischer Schriftsteller und ehemaliger US-Botschafter
 Dioris Valladares (1916–2001), puerto-ricanischer Komponist, Arrangeur, Sänger, Bandleader, Gitarrist und Perkussionist
 Francisco Valladares († 2012), spanischer Synchronsprecher
 José Sarmiento Valladares (1643–1708), Vizekönig von Neuspanien
 Leda Valladares (1919–2012), argentinische Sängerin, Komponistin und Dichterin
 Noel Valladares (* 1977), honduranischer Fußballtorhüter
 Olban Francisco Valladares (* 1941), honduranischer Politiker und Manager
 Pablo Sánchez-Valladares (* 1997), spanischer Mittelstreckenläufer
 Patricio Valladares (* 1982), chilenischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Tomás Valladares, 1839 bis 1840 Präsident von Nicaragua